McGettigan ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie McGettigan (* 1950), irischer Sänger
 Larry McGettigan (1952–1994), englischer Fußballspieler